Plaats in Indonesië
 Plajan (Mlonggo), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Plajan (Tambakboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java